Termenul Walt Disney Studios se poate referi la:

 The Walt Disney Company, în special unitatea Studio Entertainment, care include studiourile de producție de film Disney, creație de muzică, compania de producție de teatru și societățile de distribuție.

 Walt Disney Studios (Burbank), un complex în Burbank, California, construit în 1939, care servește ca sediu corporative pentru TRhe Walt Disney Company. De asemenea funcționează ca studio de film de și gazdă pentru facilitățile de producție pentru diverse forme de divertisment. 

 Walt Disney Motion Pictures Group, divizia de producție de filme etichetate Walt Disney Pictures sau Touchstone Pictures. 

 Walt Disney Animation Studios, divizia de animație. Produc filme de animație sub eticheta Walt Disney Pictures .

 Walt Disney Studios Motion Pictures, principalul distribuitor de filme Disney în SUA și în toată lumea.

 Walt Disney Studios Home Entertainment, principalul distribuitor de filme Disney pe DVD și Blu-Ray în SUA și în toată lumea.
 
 Disney Interactive Studios, produce și distribuie jocuri video pentru compania The Walt Disney.

 Walt Disney Studios Park, un parc tematic în Marne-la-Vallée, Franța, deschis în 2002. Face parte din centrul de distracții Disneyland Paris.

 Disney's Hollywood Studios, un parc tematic în Kissimmee, Florida. Face parte din centrul de distracții Walt Disney World Resort.

 Walt Disney Studios, Rusia, noul distribuitor rusesc al companiei Walt Disney Company, localizat lângă Moscova, Rusia.

Walt Disney Studios
Disney